Unter dem Wort Stelenwald () wird im Chinesischen eine große Sammlung von Stelen und Steininschriften verstanden. Der berühmteste ist der Stelenwald von Xi’an, der gewöhnlich mit diesem Wort bezeichnet wird.

Übersicht 

Stelenwald von Xi’an 西安碑林 Xi'an beilin, Xi’an, Provinz Shaanxi 
Erdbeben-Stelenwald von Xichang (), Xichang, Autonomer Bezirk Liangshan der Yi, Provinz Sichuan
 Stelenwald des Konfuziustempels von Qufu (), Qufu, Provinz Shandong
Guihai-Stelenwald 桂海碑林 Guihai beilin, Guilin, Autonomes Gebiet Guangxi
Stelenwald von Hangzhou 杭州碑林 Hangzhou beilin, Hangzhou, Provinz Zhejiang 
Zheng-He-Stelenwald 郑和碑林 Zheng He beilin, Jinning, Provinz Yunnan
Liaohe-Stelenwald 辽河碑林 Liaohe beilin, Stadtbezirk Shuangtaizi, Panjin, Provinz Liaoning
Stelenwald von Shengyang 沈阳碑林 Shengyang beilin, Stadtbezirk Yuhong, Shenyang, Provinz Liaoning
Jiaoshan-Stelenwald 焦山碑林 Jiaoshan beilin, Zhenjiang, Provinz Jiangsu
Zu'an-Stelenwald des Chongyang-Tempels Chongyang Gong Zu’an Beilin 重阳宫祖庵碑林, Kreis Hu, Provinz Shaanxi
Stelenwald von Taibei 臺北碑林, Taipeh, Taiwan 
Nanmen-Stelenwald 南門碑林, Tainan, Taiwan (auch "Großer Stelenwald" 大碑林 genannt)
Kleiner Stelenwald des Chikanlou 赤崁樓小碑林 (auch "Kleiner Stelenwald" 小碑林 genannt), Tainan, Taiwan

Chinesische Kalligrafie
Chinesische Stele